

Pessoas
Maurílio Teixeira-Leite Penido
Manuel Colmeiro y Penido
Eduardo Penido
Luiz Penido
Pedro Paulo Penido
Osvaldo Maia Penido
Geraldo Maria de Morais Penido